Grundbacher ist der Familienname folgender Personen:

 Corina Grundbacher (* 1996), Schweizer Unihockeyspielerin
 Willy Grundbacher (1907–??), Schweizer Moderner Fünfkämpfer und Dressurreiter